International Hallen Meeting Karlsruhe 2014 – halowy mityng lekkoatletyczny, który rozegrano 1 lutego w niemieckim Karlsruhe. 

Zawody były pierwszą odsłoną prestiżowego cyklu IAAF Indoor Permit Meetings w sezonie 2014.

Wstępny program zawodów

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
  

2014 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Niemczech
Sport w Karlsruhe
2014 w Niemczech